Puh steht für:
 Janez Puh, slowenischer Originalname von Johann Puch (1862–1914), österreichischer Fahrzeugpionier

Siehe auch:
 PU
 Pu der Bär
 Winnie Puuh